

Sigle 
 Saarländischer Rundfunk – emittente radio-televisiva tedesca
 Sacra Rota
 Special Reconnaissance – ricognizione speciale, attività tattica militare
 Spot reduction – dimagrimento localizzato
 Spot reduction – tipo di allenamento cardiofitness
 Strada regionale
 Struttura residenziale – struttura extra-ospedaliera in cui si svolgono attività di riabilitazione e terapeutiche per soggetti con disturbi mentali
 Sveriges Radio – emittente radiofonica svedese

Chimica 
 Sr – simbolo chimico dello stronzio

Codici 
 SR – codice vettore IATA di Swissair (non più esistente)
 sr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua serba
 SR – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Suriname
 SR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Saranda (Albania)
 SR – codice ISO 3166-2:GT di Santa Rosa (Guatemala)
 SR – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Occidentale (Indonesia)
 SR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Siracusa (Italia)
 SR – codice ISO 3166-2:LY di Surt (Libia)
 SR – codice ISO 3166-2:MD di Soroca (Moldavia)

Informatica 
 .sr – dominio di primo livello del Suriname
 Flip-Flop SR (Set-Reset) – Un tipo di memoria volatile molto veloce.

Religione 
 S.R. – Pie Suore della Redenzione

Altro 
 sr – simbolo dello steradiante
 Sr. – abbreviazione di senior
 SR – targa automobilistica di Siracusa (Italia)
 SR – targa automobilistica di Steyr (Austria)
 SR – targa automobilistica di Straubing (Germania)
 SR – targa automobilistica di Rybnik (Polonia)
 Aprilia SR – ciclomotore della Aprilia

Altri progetti